Аэропорты Берлина:

 Берлин-Бранденбург (аэропорт) имени Вилли Брандта — (нем. Flughafen Berlin Brandenburg «Willy Brandt»; BER) — действующий аэропорт в Бранденбурге, расположен у границы с Берлином на территории коммуны Шёнефельд. Новый аэропорт, открывшийся 31.10.2020 года занял и часть территории нынешнего аэропорта Шёнефельд, ставшего его 5 терминалом. 

 Берлин-Шёнефельд — (нем. Flughafen Berlin-Schönefeld) —  аэропорт, расположенный в коммуне Шёнефельд района Даме-Шпревальд (Бранденбург, Германия). Эксплуатантом аэропорта являлся Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (FBS), участниками которого являются Берлин, Бранденбург и Федеративная Республика Германия. В 2008 году аэропорт обслужил 6,6 млн пассажиров. В настоящее время стал пятым терминалом нового аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

 Берлин-Тегель (аэропорт) — (нем. Flughafen Berlin-Tegel «Otto Lilienthal») (IATA: TXL, ICAO: EDDT) — закрывшийся 8.11.2020 аэропорт в Берлине. Расположен в районе Тегель административного округа Райниккендорф.

 Берлин-Темпельхоф (аэропорт) — (нем. Flughafen Berlin-Tempelhof, IATA: THF, ICAO: EDDI) — закрывший  аэропорт в Берлине, функционировавший с 1920-х гг. по 2008 год. Располагается в районе Темпельхоф, внутри кольцевой линии S-Bahn.